Klyk ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Klyk (* 1945), deutscher Hörfunk- und Fernsehmoderator
 Patrick Klyk (* 1975), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Klick
 Klik